

Oficjalne mecze reprezentacji Andory 
Reprezentacja Andory rozegrała dotąd 147 oficjalnych meczów. Jej bilans według stanu na dzień 10.10.2017 to 5 zwycięstw, 13 remisów i 129 porażek. Bilans bramkowy – 41 zdobytych goli przy 397 straconych.

Za największe sukcesy drużyny narodowej Andory uchodzą zwycięstwa 1:0 z Macedonią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2006, oraz także 1:0 z Węgrami w eliminacjach do mundialu 2018 w Rosji. Oprócz tego Andorczycy zdołali wygrać jeszcze trzy mecze towarzyskie z Albanią, Białorusią, oraz San Marino – wszystkie trzy spotkania zakończyły się wynikiem 2:0.

Nieoficjalne mecze reprezentacji Andory 
W 1998 roku reprezentacja Andory rozegrała sparingowy mecz z Czechami, przegrany 0:1. Spotkanie to nie jest wliczane do oficjalnych, zarówno przez piłkarskie federacje obu krajów, jak i przez FIFA.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 FAF – oficjalna strona związku piłkarskiego
 
 Lista meczów reprezentacji na eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji na calciomondialeweb.it
 Lista meczów reprezentacji na 11v11.com

Reprezentacja Andory w piłce nożnej
Andora